Chloe Suazo (1991), atriz e cantora estadunidense;
David Suazo (1979), futebolista hondurenho;
Humberto Suazo (1981), futebolista chileno.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes